Olejarnia – turnia na Bobrowcu w Tatrach
 Olejarnia – turnia w Dolinie Małej Łąki w Tatrach
 olejarnia – zakład, w którym wytłacza się z nasion olej rośliny